Marc Anthony  – cantante statunitense
Marco Antonio Muñiz – cantante messicano
Mark Anthony  – attore pornografico britannico
Mark Anthony  – judoka australiano
Mark Anthony  – scrittore statunitense
Mark Anthony  – musicista statunitense

Pagine correlate 
Marco Antonio  – generale romano
Marco Antônio  – calciatore brasiliano